Detta är en lista över sjöar i Boxholms kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Boxholms kommun.

Lista

Boxholms kommun
 Lista